Митаги-Казмаляр — село в Дербентском районе Дагестана.

Образует муниципальное образование село Митаги-Казмаляр со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Центр сельсовета с 2005 года.

География 
Расположено на склоне горы Джалган, в 30 км к западу от города Дербент.

История 
Образовано в 1990-е годы путем объединения сел Митаги-Казмаляр 1 (ранее Митаги Верхний Казмаляр) и Митаги-Казмаляр 2 (ранее Митаги Нижний Казмаляр).

Население 

Национальный состав — азербайджанцы(таты).

Примечания

Литература 
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1966.
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1980.

Населённые пункты Дербентского района
Сельские поселения Дагестана
Муниципальные образования Дербентского района